Франк Верка́утерен (; ) — бельгийский футболист и тренер. Играл на позиции левого вингера.

Биография 
Большую часть карьеры Веркаутерен провёл в клубе, чью академию закончил, — в бельгийском «Андерлехте». С этим клубом он завоевал 5 европейских кубков, а также 4 раза становился чемпионом Бельгии. Затем он выступал за французский «Нант», где дважды подряд становился лучшим ассистентом команды. Свою карьеру Веркаутерен закончил в скромном «Моленбеке».

Веркаутерен провёл за сборную Бельгии 63 игры. Был участником Чемпионата мира 1986, где Бельгия заняла 4-е место, а также Чемпионата мира 1982 и Чемпионата Европы 1984.

Тренерскую карьеру Веркаутерен начал в молодёжной команде клуба «Бренуа», затем перешёл на аналогичную должность в «Мехелен», после чего стал ассистентом главного тренера «Андерлехта» Ари Хана. Когда тот был уволен из клуба, Веркаутерен совместно с Жаном Доксом был исполняющим обязанности главного тренера. Затем снова стал ассистентом главного тренера вплоть до 2005 года, когда сам возглавил команду и дважды выиграл с клубом чемпионат, однако в 2007 году был уволен. В 2009 году возглавил сборную Бельгии, но менее чем через полгода был смещён с этой позиции Диком Адвокатом. Подписав затем контракт с «Генком», в 2011 году привёл клуб к чемпионству и покинул команду. В 2011 году возглавил «Аль-Джазиру», но менее чем через год покинул её. То же самое произошло и в португальском «Спортинге» годом позже. Затем Веркаутерен вернулся в «Мехелен», который возглавил зимой 2014 года.

В июне 2014 года Веркаутерен был назначен главным тренером «Крыльев Советов», с которыми выиграл первенство ФНЛ 2014/15 и вышел в РФПЛ. В сезоне 2015/16 «Крылья» под руководством Веркаутерена заняли 9-е место. Руководство клуба было удовлетворено результатом, и контракт с ним продлён сроком на 1 год. В связи с отсутствием результатов за первый круг сезона 2016/17 был отправлен в отставку.

Тренерская карьера 
По состоянию на 31 октября 2016 года

Достижения 
 Игровые
  Андерлехт
 Чемпион Бельгии: 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Обладатель Кубка Бельгии: 1974/75, 1975/76
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 1985, 1987
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1975/76, 1977/78
 Обладатель Кубка УЕФА: 1982/83
 Обладатель Суперкубка Европы: 1976, 1978

 Тренерские
  Андерлехт
 Чемпион Бельгии: 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2006, 2007

  Генк
 Чемпион Бельгии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011

  Крылья Советов
 Победитель первенства ФНЛ: 2014/15

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Моленбек»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры сборной Бельгии по футболу
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК «Аль-Джазира»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Мехелен»
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Серкль Брюгге»
Тренеры ФК «Аль-Батин»
Тренеры ФК «Антверпен»
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры-легионеры футбольного чемпионата России